Hunters Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Hunters Creek (Florida), Ort im Bundesstaat Florida
 Hunters Creek (Michigan), Ort im Lapeer County, Bundesstaat Michigan
 Hunters Creek (South Branch Flint River), Fluss im Lapeer County, Bundesstaat Michigan